Cette page recense la liste des cristaux utilisés dans la série télévisée d'animation Les Faucons de l'orage.

Les cristaux sont une source d'énergie utilisés pour les armes, les transports, ou la cuisine...
Cristal d'aurore : C'est le cristal le plus puissant de tout l'Atmos, il sert à illuminer le phare de Terra Atmosia. Carver a tenté de le voler pour Cyclonia, et a échoué grâce à Aerrow qui l'a battu, ensuite Dark Ace a réussi à le prendre. Celui-ci l'a utilisé pour son épée et a vaincu en même temps tous les seigneurs du ciel qui ont tenté de le reprendre ensemble.
Cristal de Blizzard : crée de la glace à l'endroit prévu : pour faire une maison en glace ou même refroidir complètement une Terra.
Cristal de blocage : bloque l'énergie d'un autre cristal : un cristal flottant ne flotte plus.
Cristal de clonage : clone une personne qui est près quand le cristal est exposé à la lumière directe du soleil.
Cristal de cuisine : chauffe la nourriture.
Cristal éruptif : peut produire une explosion.
Cristal à boules d'énergie : est utilisé pour les armes cycloniennes, il peut envoyer des boules d'énergie, c'est le cristal préféré de Dark Ace qui l'utilise pour son épée.
Cristal flottant : comme son nom l'indique, il flotte dans les airs à une courte distance d'un objet en dessous de lui, comme une table ou le sol.
Cristal de feu ou Phénix : Dans le quatrième épisode, Dark Ace l'utilise pour son épée qui prend feu. Il est à un phénix.
Cristal solaris : fournit de l'énergie et se recharge au soleil.
Cristal de lévitation : peut soulever des objets ou des personnes.
Cristal de l'oubli : fait oublier des choses à des gens.
Cristal sang-sue : aspire l'énergie des autres cristaux et il explose juste après.
Cristal d'hypnose : il doit être balancé d'avant en arrière. Ce mouvement de balancement provoque "l'hypnose" de la victime, l'amenant ainsi à s'endormir.
Cristal de Nitro : est un cristal puissant qui augmente la vitesse du véhicule avec lequel il est utilisé.
Cristal d'Oracle : est un cristal puissant qui peut prédire l'avenir.
Cristal d'essaim : se transforme et tout ce sur quoi il s'est activé en un essaim d'insectes. S'il est utilisé sur une écumoire, il désintègre l'écumoire et se transforme également en insectes.
Cristal paralyseur : peut paralyser tout ce qu'il touche pendant une courte période.
Cristal Lunaire : sert d'antipode d'un cristal Solaris. Bien que le cristal réel ne soit pas vu dans la série télévisée, il est généralement intégré dans des boules disco. Les emplacements connus pour abriter les boules disco (et donc le cristal lui-même) incluent le Condor et le palais royal de Terra Vapos. Outre des fins de divertissement, le cristal est capable d'inverser les effets d'un cristal de clonage.
Cristal Hélix : est le cristal le plus puissant imaginable. Aucun n'a jamais été trouvé, donc les gens ne savent pas s'il existe.
Cristal Geyser : crée une énorme fontaine d'eau. Lorsqu'il est harmonisé, ce cristal a la capacité d'endommager une grande partie des terras ou de les détruire entièrement
Cristal du vent : est un cristal puissant qui peut produire des rafales de vent stupéfiantes, suffisamment puissantes et suffisamment contrôlées pour pouvoir être utilisées pour lancer de gros objets sur de longues distances.
Cristal de Fumée arc-en-ciel : crée un effet de fumée multicolore intéressant.

Article connexe
Liste des terras dans Stormhawks

Cristaux